Йо́сиповка () — село в Благовещенском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1640 человек. Телефонный код — 5259.

В селе родился Герой Советского Союза Иосиф Кулик.

История 
В 1945 г. Указом ПВС УССР село Юзефовка переименовано в Йосиповку.

Местный совет 
26414, Кировоградская обл., Благовещенский р-н, с. Йосиповка

Ссылки 
 Йосиповка на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области

Примечания 

Населённые пункты Благовещенского района (Кировоградская область)